Вокзальная — топоним.

Станция метро 
Вокзальная (станция метро):

Площадь 
Вокзальная площадь:

Улица 
Вокзальная улица:

Другие значения 
 Вокзальная магистраль

См. также 
 Вокзал
 Вокзальный переулок
 Вокзальный проезд